Minas Nuevas es un topónimo que en México se puede referir a:

Minas Nuevas (Chihuahua), localidad del municipio de Hidalgo del Parral en Chihuahua, también llamada Villa Escobedo;
Minas Nuevas (Sonora), localidad del municipio de Álamos en Sonora.